Магази́н фикси́рованной цены́ или магази́н одно́й цены́ () — универсальный магазин с широким ассортиментом, где все товары продаются по одной цене. Данный формат зародился в США во второй половине XIX века, когда в 1879 году будущий основатель «империи мелочей» Фрэнк Вулворт открыл в штате Нью-Йорк первый магазин «Five-and-dime stores» ().

В мире 

 США:
 :en:Dollar General
 :en:99 Cents Only Stores
 :en:Dollar Tree
 Канада — :en:Dollarama
 Австралия — :en:Crazy Clark’s
 Япония — :en:Daiso
 Россия — Fix Price

Примечания 

Предприятия торговли
Розничная торговля
Типы магазинов